Ишимское () — село в Жаксынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Ишимского сельского округа. Код КАТО — 115247100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1711 человек (828 мужчин и 883 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1277 человек (627 мужчин и 650 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаксынского района